Кошанов — фамилия. Известные носители:
 Кошанов, Аманжол Кошанович (1934—2021) — казахстанский экономист, специалист в области теории рыночной экономики, академик НАН РК (с 1989).
 Кошанов, Ербол Орынбаевич (род. 1977) — казахстанский футболист.
 Кошанов, Ерлан Жаканович (род. 1962) — аким Карагандинской области.